ЖБК «Динамо» Москва — женский баскетбольный клуб из города Москвы играет в женской Премьер-лиге, основан 18 апреля 1923 года (как и мужской коллектив).

Титулы 
 Чемпион СССР: 1937, 1938, 1939, 1940, 1944, 1945, 1948, 1950, 1953, 1957, 1958
 Серебро чемпионата СССР: 1947, 1951, 1954, 1977, 1958,
 Бронза чемпионата СССР: 1946, 1949, 1952, 1955, 1979
 Чемпион России: 1998, 1999, 2000, 2001
 Серебро чемпионата России: 1996, 2005
 Бронза чемпионата России: 1995, 1997, 2002, 2006
 Обладатель Кубка Европы: 2007, 2013, 2014
 Бронза восточноевропейской лиги: 2017, 2018

Текущий состав

Литература 
 

Баскетбольные клубы СССР
Женские баскетбольные клубы России
Спортивное общество «Динамо»
«Динамо» Москва
Баскетбольные клубы Москвы